Agricultura: Tros pla de camp conreat, limitat per marges o rases, hort. Vegeu Marjada i Camp (agricultura).
 Art: La part inferior dels retaules, amb escenes pintades o en relleu. Vegeu Predel·la.
 Mobiliari: Caixabanc, banc en què el seient és la tapa d'una caixa.
 Roba: Peça de drap, tapís, que recobreix un banc o un seient qualsevol.